Réchicourt, ancienne commune française de la Meuse, rattachée le  à Spincourt
 Réchicourt-la-Petite commune de Meurthe-et-Moselle
 Réchicourt-le-Château commune de Moselle

Voir aussi 
 Récicourt

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France